Coudenhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludwig von Coudenhoven, Mainzer General
 Sophie von Coudenhoven (1747–1825), dessen Frau

Siehe auch:
 Coudenhove-Kalergi